Мари́на Доброво́льская:
 Добровольская, Марина Карамановна (род. 1960) — российский политик, депутат Государственной Думы РФ.
 Добровольская, Марина Михайловна (род. 1939) — советская и российская актриса.